Угринович, Георгий Иванович (1910, Днепропетровск — 1980-е, Киев) — фотокореспондент журнала «Украина», военный корреспондент ТАСС по Украине. Автор множества фотооткрыток.
 Угринович, Григорий Петрович (1857—1931) — певец (тенор), заслуженный артист государственных театров.
 Угринович, Дмитрий Модестович (19 февраля 1923 года, Винница, УССР, СССР — 8 июня 1990 года, Москва, СССР) — советский философ, религиовед, специалист в области психологии и социологии религии.